Ле-Нёбур () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Эр. Расположен на территории двух округов: тридцать девять коммун входят в состав округа Берне, четыре ― в состав округа Эврё.

История 

До 2015 года в состав кантона входили коммуны Беранжвиль-ла-Кампань, Виле-сюр-ле-Нёбкр, Вилет, Венон, Вито, Добёф-ла-Кампань, Ивиль, Канапвиль, Кресто, Крикбёф-ла-Кампань, Кровиль-ла-Вьей, Ле-Нёбур, Ле-Трамбле-Омонвиль, Ле-Тронк, Марбёф, Сент-Обен-д'Экровиль, Сесвиль, Уэтвиль, Фёгероль, Эковиль, Экето, Эктомар, Эпегар и Эпревиль-пре-ле-Нёбур.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В его состав включены кантон Эврё-Нор (без города Эврё) и отдельные коммуны других упраздненных кантонов.

1 января 2016 года коммуны  Ле-Гро-Тей и Сен-Никола-дю-Боск объединились в новую коммуну Ле-Боск-дю-Тей.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бакепюи (308 чел.)
 Беранжвиль-ла-Кампань (331 чел.)
 Берньенвиль (286 чел.)
 Бровиль (640 чел.)
 Венон (405 чел.)
 Виле-сюр-ле-Нёбур (282 чел.)
 Вилет (166 чел.)
 Вито (560 чел.)
 Вревиль (718 чел.)
 Граверон-Семервиль (308 чел.)
 Добёф-ла-Кампань (234 чел.)
 Ивиль (436 чел.)
 Канапвиль (689 чел.) 
 Китбёф (659 чел.)
 Кресто (583 чел.)
 Крикбёф-ла-Кампань (321 чел.)
 Кровиль-ла-Вьей (601 чел.)
 Ла-Пиль (167 чел.)
 Ле-Боск-дю-Тей (1 324 чел.)
 Ле-Мениль-Фюге (174 чел.)
 Ле-Нёбур (4 204 чел.)
 Ле-Тийёль-Ламбер (2562 чел.)
 Ле-Трамбле-Омонвиль (348 чел.)
 Ле-Тронк (170 чел.)
 Мандвиль (316 чел.)
 Марбёф (459 чел.)
 Ондувиль (793 чел.)
 Сакнвиль (1 262 чел.)
 Сен-Мартен-ла-Кампань (99 чел.)
 Сен-Мелен-дю-Боск (282 чел.)
 Сент-Коломб-ла-Командери (862 чел.)
 Сент-Обен-д'Экровиль (707 чел.)
 Сесвиль (474 чел.)
 Турневиль (311 чел.)
 Турнедо-Буа-Юбер (472 чел.)
 Уэтвиль (205 чел.)
 Фёгероль (176 чел.)
 Эковиль (110 чел.)
 Экето (379 чел.)
 Эктомар (216 чел.)
 Эманвиль (560 чел.) 
 Эпегар (561 чел.)
 Эпревиль-пре-ле-Нёбур (465 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 36,3 % голосов против 26,0 % у Эмманюэля Макрона и 13,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 54,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 32,7 %, Франсуа Фийон – 19,4 %, Эмманюэль Макрон – 18,7 %, Жан-Люк Меланшон – 15,7 %; 2 тур: Макрон – 50,3 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 30,8 %, Марин Ле Пен — 26,5 %, Франсуа Олланд — 22,0 %; 2 тур: Саркози — 57,5 %. 2007 год. 1 тур: Саркози — 35,1 %, Сеголен Руаяль — 18,4 %; 2 тур: Саркози — 62,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Эр представляют мэр коммуны Ивиль Жан-Поль Лежандр (Jean-Paul Legendre) и мэр коммуны Отвиль Мартин Сен-Лоран (Martine Saint-Laurent) (оба – Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Эр